Це список пістолетів. Список охоплює ручні та напівавтоматичні пістолети/автоматичні пістолети.

Таблиця сортується.